Сергей Лаптев
 Лаптев, Сергей Николаевич (1887—1993) — советский учёный, географ, гидролог, доктор географических наук, профессор. 
 Лаптев, Сергей Петрович (1906—1972) — Герой Советского Союза.